Iida es un apellido japonés. Se puede escribir de las siguientes maneras:
 伊々田
 伊井田
 飯多
 飯田, que también admite la lectura Handa. 

Puede referirse a:
 Kaori Iida, una cantante y artista japonesa.
 Toshitsugu Iida, un artista de manga japonés.

Otros usos
 Iida, una ciudad ubicada en la Prefectura de Nagano (Japón).
 Estación de Iida, una estación de trenes situada en la ciudad homónima.
 Línea Iida, una línea de trenes a la que pertenece la estación anterior.
 Estación de Iida, una antigua estación de trenes situada en Suzu, en la Prefectura de Ishikawa (Japón).
 Iida también puede ser un nombre finlandés.

Apellidos japoneses